William Kwong Yu Yeung (în , n. 1960),cunoscut și ca Bill Yeung, este un astronom amator canadian originar din Hong Kong, care în prezent își desfășoară activitatea de cercetare astronomică în Statele Unite.

El este un prolific descoperitor de asteroizi și, de asemenea, este descoperitor al cometei 172P/Yeung. În clasamentul descoperitorilor de planete minore el este clasat pe poziția a 12-a, cu 2000 de planete minore descoperite sau co-descoperite, în timp ce pe primele poziții figurează centre astronomice (clasamentul fiind unul mixt, atât cu oameni, cât și cu instituții). Yeung a descoperit și obiectul J002E3, dspre care se credea inițial că este un asteroid, dar s-a aflat ulterior că este o parte rachetei Saturn V care a propulsat misiunea Apollo 12 în spațiu. Yeung a activat inițial la Rock Finder Observatory (cod IAU 652) din Calgary, Alberta, Canada, iar acum activează la observatoarele din Arizona – Desert Beaver Observatory (cod IAU 919) și Desert Eagle Observatory (cod IAU 333).

Asteroizi descoperiți
O parte din asteroizii descoperiți.

Note

Legături externe
 Homepage (Desert Eagle Observatory)

Nașteri în 1960
Oameni în viață
Astronomi din secolul al XX-lea
Astronomi din secolul al XXI-lea
Astronomi canadieni
Canadieni expatriați în Statele Unite
Cetățeni naturalizați în Canada
Descoperitori de asteroizi
Descoperitori de comete
Oameni din Hong Kong